Wassler bzw. Waßler ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Waßler (1841–1908), österreichischer  Bildschnitzer und Kunsttischler
 Traute Wassler (1924–1988), österreichische Schauspielerin und Hörspielsprecherin